przedstawiciel handlowy
 przedstawiciel dyplomatyczny – dyplomata
 przedstawiciel ustawowy (Polska)

Zobacz też 
 przedstawicielstwo